Öhr bezeichnet:

 ein kleines Loch, das dazu dient, einen Faden, eine Leitung oder einen Draht zum Einziehen aufzunehmen, siehe Nadelöhr
 das Loch im Kopf eines Werkzeugs, in das der Stiel eingesetzt wird
 die Lochblende als Nodus von lichtpunktwerfenden Sonnenuhren, siehe Öhrsonnenuhr 
 eine frühere Halbinsel in Schleswig, siehe Öhr (Schleswig)

ÖHR steht für:

 Österreichische Höhlenrettung, Österreichische Rettungsorganisation

ÖHR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: ehemaliger Landkreis Öhringen, heute als Kennzeichen für den Hohenlohekreis zugelassen

Siehe auch:
 ÖR
 Oer
 Eure